Slagvolumen har flere betydninger:

Slagvolumen (motor) – det rumfang motorens cylindre gennemløber i løbet af en cyklus.
Slagvolumen (lægevidenskab) – den mængde blod hjertet pumper ud ved hvert hjerteslag.